Austria:
 Leibnitz – powiat w kraju związkowym Styria
 Leibnitz – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Osoby:
 Eberhard Leibnitz – niemiecki chemik
 Gottfried Wilhelm Leibnitz – niemiecki filozof
 Robert Leibnitz – niemiecki architekt
 Wolfgang Leibnitz – niemiecki pianista

Inne:
 Leibnitz – krater
 Leibnitz – opactwo

Zobacz też:
 Leibniz
 Leipnitz